Macropora är ett släkte av mossdjur. Macropora ingår i familjen Macroporidae. 

Macropora är enda släktet i familjen Macroporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Macropora